Игорь Михайлович Войтович (род. 7 мая 1973 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник и нападающий, тренер.

Карьера 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1980 году в школе новосибирского «Сибсельмаша», где подготовкой игрока занимался его отец — Михаил Войтович.

С 1990 по 1992 год был игроком новосибирской «Кометы», побеждая в турнире команд второй лиги чемпионата СССР сезона 1990/91.

С 1990 по 1999 год в составе «Сибсельмаша», с которым в 1995 году побеждает в чемпионате России.

В 1999—2006 годах выступал за нижегородский «Старт», в составе которого стал серебряным (2002) и бронзовым (2000) призёром чемпионатов России.

С 2006 по 2015 год вновь в «Сибсельмаше», с 2015 по 2017 год выступал за вторую команду клуба. В 2008 году в составе команды принял участие в играх Международного турнира на призы Правительства России, который принимал Новосибирск.

Привлекался в сборную России (1994, 1997).

В 2017 году был главным тренером ЖФК «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск) — участника Первого дивизиона России по футболу среди женщин.

В сезонах 2019/20 и 2021/22 был играющим тренером уфимского «Кировца», побеждая в финальном турнире команд Высшей лиги сезона 2021/22.

Сезон 2020/21 — в тренерском штабе «Сибсельмаша».

С сезона 2022/23 в должности тренера «Кировца» — дебютанта Суперлиги.

Достижения 
«Сибсельмаш»
 Чемпион России: 1994/95 
 Серебряный призёр чемпионата России: 1993/94, 1995/96, 1996/97 
 Финалист Кубка России: 1993/94, 1995/96, 2013 
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1995 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2008 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею: 1994, 1995 
 Чемпион СССР среди юниоров: 1992 
 Чемпион СССР среди юношей: 1989 

«Старт»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2001/02 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1999/2000 

Сборная России (юноши, юниоры)
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров: 1992 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей: 1989 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (2): 1996, 1997

Статистика выступлений

Клубная 

 
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 27 команд

  1.Динамо-Казань       = 15 мячей 13-15.Локомотив Ор. =  7
  2.Агрохим             = 12       16-17.Маяк          =  6
  3.Родина              = 11       16-17.Юность Ом.    =  6
  4-7.Енисей            = 10       18-20.Динамо М      =  5
  4-7.Уральский трубник = 10       18-20.Строитель     =  5
  4-7.Кузбасс           = 10       18-20.Север         =  5
  4-7.Волга             = 10       21.Шахтёр Л-К       =  4
  8-10.Водник           =  9       22.СКА-Свердловск   =  3
  8-10.СКА-Нефтяник     =  9       23.Металлург Б.     =  2
  8-10.Старт            =  9       24-27.Восток        =  1
 11-12.Байкал-Энергия   =  8       24-27.БСК           =  1
 11-12.Саяны            =  8       24-27.Боровичи      =  1
 13-15.Североникель     =  7       24-27.Мурман        =  1
 13-15.Зоркий           =  7

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 124 играх
по 2 мяча забивал в 23 играх 
по 3 мяча забивал в 4 играх 
Свои 182 мяча забросил в 151 игре, в 522 играх мячей не забивал.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Сибсельмаш» (старый сайт)
 Игорь Войтович: «За чемпионство в 95-м получали на выбор телевизор или холодильник» / sportnews-nn.ru

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Комета» Новосибирск
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Кировец» Уфа
Тренеры по хоккею с мячом России